

Cinema 
Un uomo senza scampo (I Walk the Line) – film del 1970 diretto da John Frankenheimer

Musica 
I Walk the Line  – singolo di Johnny Cash del 1956
I Walk the Line  – album di Johnny Cash del 1964
I Walk the Line  – album del 1970 della colonna sonora del film Un uomo senza scampo